El Puig de Barret és una muntanya de 488,6 metres que es troba entre els municipis de Rabós, a la comarca de l'Alt Empordà i Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló. Està situat a l'extrem nord del terme de Rabós i al nord-oest del de Banyuls de la Marenda. És un cim de 488,6 metres d'altitud, situat al nord-oest, i damunt, del Coll de Banyuls.

Referències 

Muntanyes de Banyuls de la Marenda
Muntanyes de Rabós